Васил Банов може да се отнася за:
 Васил Банов (футболист) (р.1973)
 Васил Банов (актьор) (р.1946)